Ахмед Эль-Саед Хегази (; ) — египетский футболист, защитник клуба «Аль-Иттихад» и сборной Египта. Участник летних Олимпийских игр 2012 в Лондоне и чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 

Хегази начал карьеру в клубе «Исмаили» из своего родного города. В 2009 году он дебютировал за команду в чемпионате Египта. В декабре 2011 года итальянская «Фиорентина» выкупила трансфер Ахмеда за 1,5 млн евро. 18 ноября 2012 года в матче против «Аталанты» он дебютировал в Серии А, заменив во втором тайме Факундо Ронкалью. 28 ноября в поединке Кубка Италии против «Юве Стабия» Хегази забил свой первый гол за «фиалок». В том же году Ахмед получил травму, которая оставила его вне игры на полгода.

В начале 2015 года для получения игровой практики Хегази перешёл в «Перуджу» на правах аренды. 7 февраля в матче против «Модены» он дебютировал в Серии B.

Летом 2015 года Ахмед подписал контракт на пять лет со столичным «Аль-Ахли». Летом 2017 года Хегази на правах аренды перешёл в английский «Вест Бромвич Альбион». 12 августа в матче против «Борнмута» он дебютировал в английской Премьер-лиге. В этом же поединке Хегази забил свой первый гол за «Вест Бромвич Альбион».

Международная карьера 
В 2009 году Хегази в составе молодёжной сборной Египта принял участие в домашнем молодёжном чемпионате мира. На турнире он сыграл в матчах против команд Тринидада и Тобаго и Коста-Рики. В 2011 году Хегази во второй раз принял участие в молодёжном чемпионате мира в Колумбии. На турнире он сыграл в матчах против команд Бразилии, Панамы, Австрии и Аргентины. В поединке против панамцев Ахмед забил гол.

14 ноября 2011 года в товарищеском матче против сборной Бразилии он дебютировал за сборную Египта.

В 2012 году Ахмед попал в заявку сборной на участие в Олимпийских играх в Лондоне. На турнире он сыграл в матчах против сборных Японии, Бразилии, Новой Зеландии и Белоруссии. 4 июня 2013 года в поединке против сборной Ботсваны Хегази забил свой первый гол за национальную команду.

В 2017 году в составе сборной Хегази стал серебряным призёром Кубка Африки в Габоне. На турнире он сыграл в матчах против команд Марокко, Ганы, Камеруна, Буркина-Фасо, Мали и Уганды.

В 2018 году Хегази принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Уругвая, России и Саудовской Аравии.

Голы за сборную Египта

Достижения 
 «Аль-Ахли» (Каир)
 Чемпионат Египта по футболу (2) — 2015/16, 2016/17
 Обладатель Кубка Египта — 2016/17

Египет
 Кубок африканских наций — 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте английской Премьер-лиги

Футболисты Египта
Игроки сборной Египта по футболу
Игроки олимпийской сборной Египта по футболу
Игроки сборной Египта по футболу (до 20 лет)
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Исмаили»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Аль-Ахли» Каир
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Джидда